Die Liste lateinischer Lehn- und Fremdwörter im Deutschen ist eine Liste mit deutschen Begriffen, die ihren Ursprung im Lateinischen haben.

Die deutsche Sprache hat so viele Lehnwörter und Fremdwörter aus der lateinischen Sprache übernommen, dass es unmöglich ist, eine auch nur halbwegs vollständige Liste anzufertigen. Im Alltagsbereich finden sich deutsche Wörter mit lateinischen Wurzeln überwiegend bei den Begriffen, die vom Einfluss der Römer geprägt wurden. Auch wissenschaftliche Begriffe stammen oft aus dem Lateinischen, beispielsweise in der Medizin.

Für Fremdwörter griechischen Ursprungs siehe die Liste von Gräzismen, Lehnwörter sind jedoch zum Großteil auch hier aufgeführt, da die Entlehnung immer über das Lateinische erfolgte.

Für Begriffe lateinischen Ursprungs, die aus dem Französischen übernommen wurden, siehe Liste von Gallizismen; für entsprechende Begriffe, die dem Spanischen entstammen, siehe Liste von Hispanismen. Einige Begriffe sind allerdings zusätzlich aufgeführt. Ebenso sind Anglizismen und Italianismen lateinischer Herkunft ergänzend angegeben.

Generell nicht aufgeführt sind rein antike Begriffe, geographische Bezeichnungen sowie Firmen- und Markennamen.

Tabellen 

Navigation: A – B – C – D – E – F – G – H – I, J – K – L – M – N – O – P – Q – R – S – T – U – V – W, X, Y, Z

Hinweise:
 Bei Verben ist, sofern existent, zusätzlich das Partizip Perfekt Passiv (PPP) angegeben (in der Stammform als Neutrum, identisch mit dem Supinum I), weil in vielen Fällen die weitere Lehn- oder Fremdwortbildung von diesem ausgegangen ist.
 Bei einigen Adjektiven und Substantiven ist zusätzlich der Genitiv (Gen.) aufgeführt, um den Wortstamm besser hervorzuheben.
 Markierungen:  –  –  –  –

A 

Zurück zur Navigation

B 

Zurück zur Navigation

C 

Zurück zur Navigation

D

E 

Zurück zur Navigation

F 

Zurück zur Navigation

G 

Zurück zur Navigation

H 

Zurück zur Navigation

I, J 
Der Buchstabe J ist als alternative Schreibweise des konsonantischen I entstanden, die im Spätmittelalter aufgekommen war, genaueres im Artikel zum Buchstaben J. Im klassischen Latein kommt er nicht vor, so dass zu einem Lehn- oder Fremdwort mit J ein Ursprung mit I zu suchen ist.

Zurück zur Navigation

K 
Im Lateinischen ist der Buchstabe K sehr selten, im Wortinneren kommt er gar nicht vor, stattdessen wird das C verwendet. Der Ursprung deutscher Lehnwörter mit K ist daher vor allem unter C zu finden (C vor a, o, u).

Zurück zur Navigation

L 

Zurück zur Navigation

M 

Zurück zur Navigation

N 

Zurück zur Navigation

O 

Zurück zur Navigation

P 

Zurück zur Navigation

Q 

Zurück zur Navigation

R 

Zurück zur Navigation

S 

Zurück zur Navigation

T 

Zurück zur Navigation

U 

Zurück zur Navigation

V 

Zurück zur Navigation

W, X, Y, Z 
Der Buchstabe W existiert nicht im klassischen Latein. Im Neulatein kommt er nur in Ableitungen von modernen Sprachen vor, vor allem in Fachbegriffen wie Wisteria oder Wolframium. Der Ursprung von Lehnwörtern mit W ist in V zu suchen.

Der Buchstabe X steht niemals am Anfang lateinischer Erbwörter, aber einiger Wörter griechischen Ursprungs, die als lateinische Fremdwörter benutzt wurden. Die Buchstaben Y und Z wurden erst in der klassischen Epoche für die Schreibung von Wörtern griechischen Ursprungs dem lateinischen Alphabet hinzugefügt. Für diese Buchstaben siehe Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern. Im Deutschen wird vor e, i, y, ae/ä und oe/ö häufig der Buchstabe Z anstelle von C geschrieben.

Zurück zur Navigation

Siehe auch 
 Liste lateinischer Präfixe
 Liste lateinischer Suffixe
 Liste griechischer Wortstämme in deutschen Fremdwörtern
 Liste lateinischer und griechischer Wörter in der biologischen Systematik

Weblinks 

Hinweis: Die externen Seiten dienten auch als Quellen für die Liste.
 Vlastimil Brom, Germanistik, Masaryk-Universität: 
 Ein wenig Latein kann jeder – Lateinische Wörter in deutschem Gewand: Lateinische Lehnwörter (KathTube, 2003; PDF, 216 KB)
 Latein im Deutschen (Latein.ch)
 Latein im Deutschen, Römischer Wortschatz (Linguae mundi)

Literatur 
Hinweis: Die Werke dienten auch als Quellen für die Liste.
 Bernhard Kytzler, Lutz Redemund: Unser tägliches Latein. Lexikon des lateinischen Spracherbes. von Zabern, Mainz 1992, ISBN 3-8053-1296-2.
 Harald Wiese: Eine Zeitreise zu den Ursprüngen unserer Sprache. 2. Auflage. Logos-Verlag, Berlin 2010, ISBN 978-3-8325-1601-7.
 Friedrich Wolff u. a.: Latein und Griechisch im deutschen Wortschatz. 6. Auflage. VMA-Verlag, Wiesbaden 1999, ISBN 3-928127-63-2.
 Friedrich Kluge, Elmar Seebold: Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 25. Auflage. Berlin 2011, ISBN 978-3-11-022364-4. ()
 Wolfgang Pfeifer u. a.: Etymologisches Wörterbuch des Deutschen. 1993 – digitalisierte und von Wolfgang Pfeifer überarbeitete Version im Digitalen Wörterbuch der deutschen Sprache (Online-Ansicht mit Suchformular).
 Alois Walde, Johann B. Hofmann: Lateinisches Etymologisches Wörterbuch. 1938 (2 Bände), Band 1 (A–L): ISBN 978-3-533-00668-8, Band 2 (M–Z): ISBN 978-3-8253-0669-4 ().

!Lehn Und Fremdworter Im Deutschen
!Lateinische Lehn Und Fremdworter
!Lateinische Lehn Und Fremdworter Im Deutschen